Сергей Германович Плашков (16 октября 1959 — 21 января 2013) — российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации.

Биография 
Сергей Плашков родился 16 октября 1959 года. В 1984 году закончил Новосибирское театральное училище (педагог — Л. Б. Борисова). В том же году вошёл в труппу Новосибирского театра музыкальной комедии. Проработал в театре в течение 30 лет, сыграл более 50 ролей.

Скоропостижно умер 21 января 2013 года в Новосибирске.

Работы в театре 
 Боярский («Биндюжник и король» А. Журбина)
 Тони («Мистер Икс» И. Кальмана)
 Бабс («Тетка Чарлея» О. Фельцмана)
 Стефан и Корнеро («Цыганский барон» И. Штрауса)
 Никош («Веселая вдова» Ф. Легара).

Заслуги и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации.
 В 2012 году имя Сергея Плашкова было занесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию».

Примечания

Ссылки 
 БАЗА ДАННЫХ «АКТЕРЫ РОССИИ»
 Театральная Россия: Новосибирский театр музыкальной комедии